Příjmení Karpíšek nosí více významných osobností:

 Betty Karpíšková (1881–1942) – československá politička
 Jan Karpíšek (* 1981) – český malíř
 Milan Karpíšek (1928–2002) – český operní a operetní pěvec-tenor a herec
 Pavel Karpíšek (* 1969) – český politik
 Roman Karpíšek (* 1981) – český fyzioterapeut a kondiční trenér

Externí odkazy